«Клара и волшебный дракон» (укр. Клара та чарівний дракон, англ. Clara) — украинский анимационний фэнтезийный фильм режиссёра Александра Клименко. Премьера ленты в России состоялась 7 ноября 2019 года.

Синопсис 
Раз в тысячу лет в сказочном лесу появляется волшебный Дракон, который обладает сверхъестественными способностями. Силы Зла начали охоту за его чарами. Девушка Клара вместе с двумя друзьями Енотом и Гномом, решают спасти Дракона и вернуть его домой. Во время путешествия друзья узнают, что Силам Зла нужен не только Дракон, но и Клара.

В ролях 
Оригинальный дубляж на английском делали в Valentinant Media в Лос-Анджелесе.

Роли озвучивали 
 Вероника Лукьяненко;— Клара
 Александр Погребняк; — Енот
 Сергей Солопай; — Альфред
 Дмитрий Завадский; — Сип
 Олег Лепенец
 Дмитрий Гаврилов

Роли дублировали 
Фильм был дублирован на русском языке в 2019 году на студии звукозаписи Владимира Осинского по заказу кинокомпании «СБ Фильм».

 Евгения Отрадная — голос Клары в песнях.
 Кирилл Скрипник — Енот

Бюджет 
Бюджет фильма не оглашается.

Производство 
Идея создания мультфильма возникла у режиссера и главного продюсера Александра Клименко более двадцати лет назад до релиза фильма.

Работа над фильмом на новосозданной студии Image Pictures началась в 2016 году, когда и появился первый промо-тизер мультфильма. За первый год работы создатели сумели снять только одну минуту мультфильма. Всего создателями было потрачено 3,5 лет на создание 3D графики фильма: динамические фоны, мех, воду, огонь, одежда и мимику персонажей.

Саундтрек 
Группа PUR: PUR создала и исполнила две композиции на украинском и английском языках для саундтрека фильма.

Релиз

Кинопрокат на Украине 
Выход фильма должен быть 4 октября 2018, однако его перенесли на 26 октября 2019 года. Фильм вышел в широкий украинский кинопрокат 26 октября 2019.

Кинопрокат в России 
Фильм вышел в широкий российский кинопрокат 7 ноября 2019; дистрибьютор - «СБ Фильм».

Кинопрокат в остальных странах мира 
Фильм вышел в прокат в Болгарии 25 октября 2019 (дистрибьютор bTV Studios) и в Венгрии 31 октября 2019 (дистрибьютор Vertigo Média).

Отзывы кинокритиков 
Фильм получил в основном негативные отзывы украинских кинокритиков.

Ссылки 

Полнометражные мультфильмы Украины
Мультфильмы о драконах
Мультфильмы 2019 года
Фильмы Украины 2019 года